Ря́сянен () — финская фамилия. Известные носители:

 Рясянен, Арво Мартти Октавианус (1893—1976) — финский лингвист.
 Рясянен, Йенни (род. 1990, в замужестве Йенни Хонкаваара) — финская кёрлингистка.
 Рясянен, Пяйви (род. 1959) — финский политик.
 Рясянен, Яри (род. 1966) — финский лыжник.